Rolfe ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Rolfe Johnson (1940–2010), englischer Tenor
 Edwin Rolfe (1909–1954), amerikanischer Dichter
 Frederick Rolfe (1860–1913), britischer Schriftsteller und Fotograf
 Guy Rolfe (1911–2003), britischer Schauspieler

 Jeremy Gilbert-Rolfe (* 1945), britischer Maler
 John Rolfe (1585–1622), englischer Tabakpflanzer
 John Carew Rolfe (1859–1943), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Lilian Rolfe (1914–1945), britische Widerstandskämpferin
 Lucy Neville-Rolfe, Baroness Neville-Rolfe (* 1953), britische Wirtschaftsmanagerin und Politikerin (Conservative Party)

 Sam Rolfe (1924–1993), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Thomas Rolfe (1615–1680), Sohn von John Rolfe und „Pocahontas“

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rolfe (Iowa)
 Rolfe (Pennsylvania)
 Rolfe (West Virginia)